Курга — топоним в России.

Населённые пункты 
 Курга — деревня в Нязепетровском районе Челябинской области.

Реки 
 Курга — приток Амура.
 Курга — приток Белой.
 Курга — приток озера Ловозеро.
 Курга — приток Иликты.
 Курга — приток Корожечны.
 Курга — приток Пинеги.
 Курга — приток Сулати.
 Курга — приток Уфы.

Острова 
 Курга — крупный необитаемый остров в озере Ловозеро в Мурманской области.